El nombre de Martín Fernández puede designar a los siguientes individuos:

 Martín Fernández de Gres (m. 1342). Arzobispo de Santiago de Compostela.
 Martín Fernández de Angulo (m. 1516), prelado español que llegó a ser obispo de Cartagena y Córdoba.
 Martín Fernández de Enciso (1470-1528), cartógrafo, explorador y conquistador español. 
 Martín Fernández de Navarrete (1765-1844), marino, historiador y escritor español.